William Thomson peut se référer à plusieurs personnes :

 William Thomson (1824-1907), le  Kelvin, physicien et mathématicien britannique ;
 William Thomson (1678-1739), un juge et politicien anglais ;
 William Thomson († 1753), chanteur et compilateur écossais de chants traditionnels
 William Thomson (1802-1852), un physicien britannique ;
 William Alexander Thomson (1816-1878), homme politique canadien en Ontario ;
 William Thomson (1819-1890), un archevêque d'York ;
 William Thomson (1876-1939), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 William Thomson, navigateur écossais, capitaine de marine marchande.

Voir aussi